Tiende etape af Tour de France 2012 var en 194,5 km lang bjergetape. Den blev kørt onsdag den 11. juli fra Mâcon til Bellegarde-sur-Valserine.

 Etape: 10. etape
 Dato: 11. juli
 Længde: 194,5 km
 Gennemsnitshastighed: 40,742 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Béon) 
Efter 130,5 km

1. bjergspurt (Côte de Corlier) 
2. kategori stigning på Côte de Corlier, efter 90 km (762 m; 6,4 km à 5,5 %)

2. bjergspurt (Col du Grand Colombier) 
HC-kategori stigning på Col du Grand Colombier, efter 151,5 km (1.501 m; 17,4 km à 7,1 %)

3. bjergspurt (Col de Richemond) 
3. kategori stigning på Col de Richemond, efter 174 km (1.051 m; 7,2 km à 5 %)

Resultatliste

Manglende ryttere 
 45  Matthew Lloyd (LAM) stillede ikke til start på etapen.
 82  Rémy Di Grégorio (COF) stillede ikke til start på etapen. Suspenderet fra holdet grundet dopingmistanke.
 196  Tony Martin (OPQ) stillede ikke til start på etapen.

Eksterne henvisninger 
 Etapeside  på Letour.fr   

 10

en:2012 Tour de France, Prologue to Stage 10#Stage 10